Тернівка — притока Синюхи
 Тернівка — притока Самари
 Тернівка — притока Случі, Звягельський район, Житомирська область
 Тернівка — притока Удичу, Вінницька область.